Веленце може да се отнася за:

 Веленце – град в Унгария
 Веленце – езеро в Унгария